

Toponymes

Mayorga, commune espagnole

Mayorga, municipalité des Philippines

Patronymes 

Juan Mayorga (né en 1965), dramaturge espagnol ;
Manuel Mayorga (né en 1943), joueur et entraîneur péruvien de football ;
Martín de Mayorga (1725-1783), officier espagnol ;
Ricardo Mayorga (né en 1973), boxeur nicaraguayen ;
Roy Mayorga (né en 1970), batteur de rock.